Frayne ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Frayne (* 1958), australischer Sprinter
 Douglas Frayne (* 1951), kanadischer Altorientalist
 Henry Frayne (* 1990), australischer Drei- und Weitspringer
 John G. Frayne (1894–1990), irisch-amerikanischer Physiker, Erfinder, Tontechniker
 Steve Frayne (* 1982), britischer Zauberkünstler, siehe Dynamo (Zauberkünstler)
 Trent Frayne (1918–2012), kanadischer Sportjournalist und Autor

Siehe auch:
 Frain (Begriffsklärung)
 Frayn
 Frein